Edita est un prénom féminin et une variante du prénom Edith. Celui-ci peut faire référence à :

 Edita Abdieski (née en 1984), chanteuse suisse ;
 Edita Adlerová (née en 1971), chanteuse lyrique tchèque ;
 Edita Brychta (née en 1961), actrice britannique ;
 Edita Gruberová (née en 1946), chanteuse lyrique slovaque ;
 Edita Janeliūnaitė (née en 1988), coureuse cycliste lituanienne ;
 Edita Krešáková (née en 1989), concurrente de concours de beauté slovaque ;
 Edita Kubelskienė (née en 1974), coureuse cycliste lituanienne ;
 Edita Malovčić (née en 1978), actrice et chanteuse autrichienne ;
 Edita Morris (1902–1988), écrivaine et activiste politique suédo-américaine ;
 Edita Piekha (née en 1937), chanteuse soviétique ;
 Edita Pučinskaitė (née en 1975), coureuse cycliste lituanienne ;
 Edita Raková (née en 1978), joueuse de hockey sur glace slovaque ;
 Edita Randová (née en 1965), chanteuse d'opéra tchèque ;
 Edita Šujanová (née en 1985), joueuse de basketball tchèque ;
 Edita Tahiri (née en 1956), femme politique Kosovar ;
 Edita Vilkevičiūtė (née en 1988), mannequin lituanienne.

Voir aussi 
 Edita, entreprise de médias en Finlande
 Edyta (homonymie)